Páramo, een ecosysteem in de Andes
 Páramo (Santander), een plaats in Santander, Colombia
 Paramo (vlinders), een in 1977 door Adams & Bernard gepubliceerde naam voor een geslacht van vlinders uit de familie Nymphalidae
 Paramo (hooiwagens), een in 1987 door M.A. González-Sponga ongeldig gepubliceerde naam voor een geslacht van hooiwagens, nu Opilioparamo